Donkey peut faire référence à :
 Donkey (album de musique), deuxième album studio du groupe de musique brésilien Cansei de Ser Sexy.
 Donkey Kong (personnage), héros de jeu vidéo de Nintendo apparu en 1981 dans le jeu du même nom.
 Donkey, nom original du personnage de l'âne dans Shrek.
 eDonkey, logiciel de partage de fichiers.
 une « donkey jacket », type de veste typique de la classe ouvrière britannique et particulièrement prisée des skinheads.